Jafari ist der Familienname folgender Personen:

 Azra Jafari, afghanische Bürgermeisterin
 Behnaz Jafari (* 1975), iranische Schauspielerin
 Hamid Jafari (* 2000), afghanischer Kickboxer
 Seyed Morteza Jafari (* 1992), iranischer Grasskiläufer

Siehe auch:
 Ja'fari
 Dschafari